Nitrobenzaldehid se može odnositi na sledeća izomerna hemijska jedinjenja:

 2-Nitrobenzaldehid
 3-Nitrobenzaldehid
 4-Nitrobenzaldehid

Бензалдехиди
Нитробензени